Oescus puede referirse:

Oescus era una antigua ciudad de Moesia, al noroeste de la actual ciudad búlgara de Pleven.

Iskŭr o Iskăr (en latín, Oescus), también llamado Isker, es un  río del centro de Bulgaria septentrional.